Apailana (-32 a -18) es un personaje ficticio del universo de Star Wars. Fue reina electa del planeta Naboo, protagonizando una rebelión contra el Imperio Galáctico en sus primeros tiempos.

Historia
La primera aparición de Apailana es en la procesión funeraria de Padmé Amidala, con trece años, mientras aún ocupaba el cargo su predecesora, la reina Jamillia.
 
Admiraba el trabajo de sus predecesoras, las reinas Amidala y Jamillia, y aspiraba a gobernar del mismo modo que ellas. La mayoría del pueblo de Naboo apoyó el ejemplo de Apailana de respetar la intimidad de Amidala de acuerdo con la tradición, y no solicitó ningún tipo de investigación respecto a su muerte, su embarazo o la desaparición de sus androides. Sin embargo, en privado se cuestionaba la historia oficial difundida en la que se explicaba la muerte de Padmé. De acuerdo con la versión imperial, Amidala murió a manos de los Jedi. Apailana no creía esta mentira, y en secreto consideraba a los Jedi como amigos de su planeta. Sus consejeros más próximos entendieron esto como una orden implícita para acoger a cualquier Jedi fugitivo, aunque se aseguraron de que el decreto no fuese de dominio público.

Apailana rechazó desde el inicio utilizar la palabra Imperio. Mantenía el nombre de República para muchas de las oficinas consulares que había en Theed, rechazando cambiar sus nombres por otros que reflejasen el nuevo gobierno de Coruscant. El Inquisitor Malorum, uno de los agentes clave del Emperador en ese período, encontró los gestos de Apailana frustrantes. Diplomáticamente, parecía que los habitantes de Naboo cooperaban con el Imperio, pero esta cooperación parecía falsa. La paciencia del Imperio no duró mucho: cuando llegaron a Darth Vader informes de que el gobierno de Apailana protegía a los Jedi fugitivos envió a su escuadrón de élite, el 501, para llevar a Apailana ante la justicia. El asalto tuvo éxito y la reina Apailana fue asesinada en -18 junto a los Jedi escondidos en Naboo. Tras esto, la lealtad del planeta al Imperio se aseguró con la reina Kylantha.

Personajes femeninos en Star Wars
Reinas ficticias